AMO steht für:
 addons.mozilla.org, Mozillas offizielle Add-on-Datenbank für Firefox und andere Mozilla-Produkte
 Archery Manufacturers Organization, früherer Name des heutigen Herstellerverbandes Archery Trade Association in der Sportart Bogenschießen, u. a. internationale Standardisierungen von Kenngrößen und Messverfahren im Bogensport und bei Bogensportausrüstung („AMO Standards“).
 Asociace pro mezinárodní otázky, tschechische Nichtregierungsorganisation im Bereich der Bildung und Forschung
 Atlantische Multidekaden-Oszillation, Schwankung der Meeresoberflächentemperatur im Atlantik
 Awtomobilnoje moskowskoje obschtschestwo, ehemaliger Name des russischen Fahrzeugbauers Sawod imeni Lichatschowa
 Flugplatz Mao, Flugplatz im Tschad (IATA-Code)

 ist das Wissenschaftlerkürzel folgender Person:
 Mariano del Amo y Mora (1809–1894), spanischer Angiospermenspezialist

Amo steht für:
 Amo (Brunei), Subdistrikt in Brunei
 Amo (Indiana), Stadt in Indiana
 AMO Kultur- und Kongreßhaus, ein denkmalgeschütztes Kulturhaus in Magdeburg
 Amo (Ethnie), Volksgruppe in den nigerianischen Bundesstaaten Plateau und Kaduna, siehe Amo (Sprache)
 Amo (Sprache), platoide Sprache aus der Gruppe der östlichen Kainji-Sprachen

Personen:
 Anton Wilhelm Amo (* um 1703, † nach 1753), ghanaischer Philosoph und Rechtswissenschaftler
 Celina del Amo (* 1972), deutsche Tierärztin
 Mariano del Amo y Mora (1809–1894), spanischer Botaniker
 Miguel Ángel de Amo (* 1985), spanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Pablo Amo (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Amō (* 1983), japanischer Fußballspieler

amo steht für:
 Amo (Album), Studioalbum der britischen Metalcore-Band Bring Me the Horizon
 Amo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Siehe auch:
 Amo Creek
 Amoo

Abkürzung